Příjmení Musil či Musilová mělo v roce 2011 v Česku 14 693 osob. Podobné příjmení Musílek a Musílková má 1 037 osob. Je to 36. nejčastější české příjmení a je odvozeno od slovesa musit.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Adam Musil (* 1997) – česko-kanadský hokejový útočník
 Alois Musil (1868–1944) – český kněz, orientalista, cestovatel, biblista a spisovatel
 Bohumil Musil (1922–1999) – československý fotbalista a trenér
 Cyril Musil (1907–1977) – československý lyžař, odbojář a politický vězeň
 Čeněk Musil (1889–1947) – český architekt
 David Musil (* 1993) – česko-kanadský lední hokejista
 Emil Musil-Daňkovský (1857–1941) – řídící učitel a myslivecký publicista
 Evžen Musil (* 1958) – český hokejista a československý reprezentant, syn Evžena Musila (1927–2010)
 Evžen Musil (1927) (1927–2010) – český hokejista, otec Evžena Musila
 František Musil (rozcestník) – vícero nositelů
 Honza Musil (* 1967) – český zpěvák a moderátor
 Jan Musil (rozcestník) – vícero nositelů
 Jana Musilová – více osob
 Jaromír Musil (* 1988) – reprezentant České republiky v judu
 Jaroslav Musil (1909–???) – český voják a řezník
 Jindřich Musil (fotbalista) (1926–1996) – český fotbalista
 Jiří Musil – více osob
 Jiří Václav Musil (* 1941) – český psycholog a kulturní kritik
 Josef Musil (rozcestník) – více osob
 Kamila Musilová (* 1985) – česká florbalistka a reprezentantka
 Karel Musil (* 1966) – český fotbalista
 Leopold Musil (1911–1997) – voják a příslušník výsadku Tungsten
 Lukáš Musil (* 1984) – český výtvarník
 Martin Musil (* 1969) – český rybář, mistr světa v rybolovné technice, mistr sportu, trenér a funkcionář
 Mirko Musil (1924–1999) – český herec
 Miroslav Musil – více osob
 Oldřich Musil, vícero nositelů, viz rozcestník
 Petr Musil (* 1981) – český fotbalista
 Robert Musil (1880–1942) – rakouský romanopisec
 Roman Musil – více osob
 Rudolf Musil (* 1926) – český paleontolog, geolog a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Musil (1910–?) – český stolař, strážník a zahraniční voják

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení